Århundreder: 13. århundrede – 14. århundrede – 15. århundrede

Det 14. århundrede består af årene 1301 til 1400, som ofte forveksles med 1300-tallet, som består af årene 1300 til 1399.

Begivenheder 
 1337 – Hundredeårskrigen (1337-1446) mellem England og Frankrig indledes.
 1347-1352 – Den sorte død hærger i Europa.
 1362 – Den Store Manddrukning, hvor tusinder døde i Vadehavet ved en stormflod.

Eksterne henvisninger 

 
Århundreder